Karabin Mosin – "M28" to jedna z odmian tego karabinu
 Messier 28 – obiekt astronomiczny
 PZL M28 – samolot transportowy